Ла Буена Суерте има више значења:

 Ла Буена Суерте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Буена Суерте, Лос Лимонес (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику